Philippe Brunet peut désigner :
 Philippe Brunet (1956-), un sociologue français ;
 Philippe Brunet (1960-), un helléniste français ;
 Philippe Brunet, le maire de la ville de Saint-Lambert au Québec (Canada) de 2009 à 2013 ;
 Philippe Brunet, patineur artistique français.

Voir aussi 
 Philippe Brunet-Lecomte (1954-), un journaliste et écrivain français